Moustier (Henegouwen), een deelgemeente van de Belgische gemeente Frasnes-lez-Anvaing
Moustier (Namen), een deelgemeente van de Belgische gemeente Jemeppe-sur-Sambre
Le Moustier, een archeologische site in Peyzac-le-Moustier in het Franse departement Dordogne

Moustier (Lot-et-Garonne), een gemeente in het Franse departement Lot-et-Garonne

ook:
Moustier-en-Fagne, Noorderdepartement
Moustier-Ventadour, Corrèze